Дніпропетровськ:
 Дніпропетровськ — фрегат ВМС України.

 Дніпропетровськ — колишня назва міста Дніпро, обласного центру Дніпропетровської області України.
 Дніпропетровськ — колишня назва міжнародного аеропорту «Дніпро», що обслуговує місто Дніпро і Дніпропетровську область.